Alter Schlossberg steht für:

 Alter Schlossberg (Teichwolframsdorf), Burgstelle in Thüringen
 Burgstall Alter Schlossberg (Ebermannstadt), Ebermannstadt, Oberfranken, Bayern
 Burgstall Alter Schlossberg (Herbolzheim), Herbolzheim, Mittelfranken, Bayern
 Turmhügel Alter Schlossberg, Kathragrub, Kronach, Oberfranken, Bayern